Стратанович — фамилия.

Известные носители:
 Стратанович, Владимир Феодосьевич (род. 1935) — российский историк, востоковед. Кандидат исторических наук, почётный преподаватель Дипломатической академии МИД России.
 Стратанович, Григорий Григорьевич (1912—1977) — советский учёный-антрополог, лауреат премии имени Н. Н. Миклухо-Маклая (1966).

См. также 
 Стратонович, Арсений Иванович (1902—1974) — крупнейший советский учёный в области лесокультурного дела в таёжной зоне.